Bodin (Alta Garona), municipi al departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Bodin (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Jean Bodin
 Joseph Bodin de Boismortier (1689 – 1755), compositor barroc francès de música instrumental, cantates, opera-ballets